Piotr Pustelnik, Piotr z Amiens, Piotr Eremita (1050-1115) – błogosławiony Kościoła katolickiego
 Piotr Pustelnik (ur. 1951) – polski inżynier chemik, alpinista
 Piotr Pustelnik (ur. 1983) – polski koszykarz